Włodarczyk:
 André Wlodarczyk (né en 1944) est un linguiste binational franco-polonais
 Anita Włodarczyk (née en 1985) est une athlète polonaise
 Anna Włodarczyk (née en 1951) est une athlète polonaise
 Krzysztof Włodarczyk (né en 1981) est un boxeur polonais
 Piotr Włodarczyk (né en 1977) est un footballeur polonais
 Urszula Włodarczyk (née en 1965) est une ancienne athlète
 Wojciech Włodarczyk (né en 1990) est un joueur polonais de volley-ball

Homonymie de patronyme